Бо́рланд — фамилия шотландского происхождения.
 Борланд, Уэс (род. 1975) — американский музыкант, гитарист Limp Bizkit
 Борланд, Скотт (род. 1979) — американский музыкант, брат Уэса Борланда
 Борланд, Уильям Паттерсон (1867—1919) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Миссури.

Топоним 
  — поместье в Шотландии, название происходит от  и переводится как «земля вепрей».
 Борланд (гора) — гора в Антарктиде, открытая в 1956 году и названная в честь австралийского метеоролога Р. А. Борланда.

См. также 
 Borland — американская компания по производству программного обеспечения.
 Borland C++ — среда программирования, разработанная компанией Borland.

Примечания